Schönschrift steht für:
 die Kunst des Schönschreibens, siehe Kalligrafie
 Schönschreiben (teilweise Unterrichtsfach)